A Beira e o Mar é um álbum de estúdio da cantora brasileira Maria Bethânia lançado em abril de 1984. Vendeu mais de 250 mil cópias.

Faixas

Catálogos 
 Philips - LP 824 187 - 1
 Philips - K7 824 187 - 4

Álbuns de Maria Bethânia
Álbuns de 1984
Álbuns em língua portuguesa